Zundelbach ist ein geographischer Name:

 Zundelbach (Scherzach), rechter Zufluss der Scherzach bei Zundelbach, Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Zundelbach (Schlier), Einzelhof in der Gemeinde Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg